Лантратівська сільська рада — Луганська область, Троїцький район
 Лантратівська сільська рада — Сумська область, Охтирський район